Tierra de Alba peut faire référence à deux comarques de Castille-et-León, en Espagne:
 Tierra de Alba, une comarque de la province de Salamanque ;
 Tierra de Alba, une comarque de la province de Zamora.

Voir aussi